Teleorman se poate referi la:
 Județul Teleorman, un județ în sudul României
 Râul Teleorman
 Județul Teleorman (antebelic)
 Regiunea Teleorman